Arantxa Echevarría (née en 1968), réalisatrice, productrice et scénariste espagnole.
 Atanasio Echeverria y Godoy, artiste naturaliste mexicain ;
 Carlos Echevarría (1973 -), acteur, producteur et scénariste argentin ;
 
Javier Echevarría (1932 - 2016), religieux espagnol ;
 Javier Echevarría (1948 -), philosophe espagnol des sciences ;
Juan de Echevarría (1875-1931), peintre basque, maître du fauvisme espagnol
Juan Miguel Echevarría (né en 1998), athlète cubain
 Roberto Echevarría (1908 - 1981), footballeur espagnol ;
 Sancho de Echevarría (16? - 1714), gouverneur militaire espagnol.

Voir aussi

Notes et références